New Prairie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 New Prairie Township (Minnesota)
 New Prairie Township (North Dakota)